Лета́ющий паро́м — особая транспортная система, состоящая из двух частей: моста, подобного огромному мостовому крану, и подвижно подвешенной под этим мостом платформы.

У летающего парома платформа подвешена на тросах. Она может подниматься и перемещаться с одного берега водной преграды на другой. Таким образом, эта платформа работает как паромное судно. Летающие паромы строились там, где судоходство требовало высокого пролёта моста, что, в свою очередь, требовало длинных (а следовательно, дорогих в строительстве) въездов на мост, а использование паромов было затруднено из-за приливов.

История 
Первый летающий паром — Бискайский мост-транспортёр — был построен в испанском городе Португалете в 1893 году. Впоследствии было построено больше двух десятков таких мостов. Наиболее популярными они были во Франции, где было создано пять летучих паромов.

Летучие паромы прекратили строить уже в 1920-х годах, так как они уже не справлялись с перевозкой возросшего числа автомобилей. Тем не менее, было несколько исключений: , построенный в 1933 году специально для всемирной выставки в Чикаго (с пролётом в 564 метра, разобран после закрытия выставки в ноябре 1934 года); мост, построенный в Сталинграде в 1955 году (это был самый длинный мост такого типа с пролётом в 874 метра), и построенный в 1998 году в Лондоне  (сейчас использующийся только как пешеходный мост).

В настоящее время больше всего мостов с летающими паромами находится в Великобритании (их четыре, однако один из них не используется).

Известные мосты

Сохранившиеся до наших дней

Новые

Примечания

Ссылки 

 BBC Article on the Middlesbrough Transporter Bridge
 Warrington Transporter Bridge
 BBC article on the Bridges of the River Tees
 Structurae: Transporter bridges
 The World of Transporter bridges 
 Rochefort Transporter Bridge official website
 Flying Bridges: A Short History of Transporter Bridges
  Transporter Bridges on historic postcards

Типы мостов